Les Championnats d'Europe de badminton 2010 se déroulent du  au  à la Manchester Arena, à Manchester en Angleterre.

Médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

Liens externes 
2010 European Championships
Championnats d'Europe de badminton 2010 sur le site tournamentsoftware.com

2010
Badminton
Badminton 2010
Événement sportif à Manchester
Europe 2010
Sport en Angleterre en 2010
Sport en avril 2010
Europe, Championnat d'